Bundesunmittelbar bezieht sich auf:
 Bundesunmittelbares Gebiet, ein Gebiet in einem Bundesstaat, das zu keinem der Einzelstaaten gehört, sondern direkt dem Bund untersteht

Organisationen, die direkt einer Bundesregierung unterstehen:
 Bundesagentur
 Bundesamt
 Bundesbehörde
 Bundesinstitut
 bundesunmittelbare Stiftung